Carvalhal do Sapo é uma aldeia portuguesa da freguesia de Cadafaz e Colmeal concelho de Góis, localizada no Distrito de Coimbra, região Centro e sub-região do Pinhal Interior Norte. Até 2013 pertencia à freguesia de Colmeal, depois da reforma adminstrativa passou a integrar a freguesia de Cadafaz e Colmeal.

Segundo o censo de  2011 tinha 21 habitantes

Ligações externas 
 Página oficial de Carvalhal do Sapo

Aldeias do Distrito de Coimbra
Góis